Miejscowości w Polsce:
 Sieradowice Drugie
 Sieradowice Pierwsze